Agesipolis (Grieks: Ἀγεσίπολις, met klemtoon op de -i-) was de naam van een aantal koningen van Sparta uit het huis der Agiaden. De naam kan betrekking hebben op:
Agesipolis I (394-380 v.Chr.)
Agesipolis II (371 v.Chr.)
Agesipolis III (219-215 v.Chr.)
Agesipolis vader van Agesipolis III

Koning van Sparta